U 40 oder U-40 bzw. U40 steht für:

 U 40, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 421.
 U 40 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine.
 SM U 40 (k.u.k. Marine), ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 27, U 28, U 29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43, U 47.
 SM U 40 (1911–1919), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine.

U40